Исмаилов, Юсиф: Исмаилов, Юсиф Аббас оглы (1927—2007) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда (1981).
 Исмаилов, Юсиф Хаспулатович (1928—1984) — советский и российский учёный.